DG, Dg eller dg kan syfta på:

 DG – ett tyskt skivbolag mest känt för klassisk musik, se Deutsche Grammophon
 DG –  ett svenskt rollspelsliknande spel, se Deathgame
 DG – ett dotterbolag till Rederi AB Gotland, se Destination Gotland
 D&G – modebolaget Dolce & Gabbana
 DG – en figur Den Gamle i serien om Carl Hamilton
 DG Flugzeugbau – en tysk segel- och motorsegelflygplansfabrik
 dg – en massenhet, se decigram

Se även 
 Delta Green – ett bordsrollspel – en kampanjvärld till rollspelet Call of Cthulhu
 Discgolf –  en sport som spelas med en disc (frisbee)